Zwaveloxide kan verwijzen naar verschillende verbindingen van zwavel en zuurstof.  
 Zwaveldioxide, SO2
 Zwaveltrioxide, SO3
 Zwaveloxiden, een verwijzing naar beide